Il singolare del torneo di tennis South African Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jakob Hlasek che ha battuto in finale Christo van Rensburg 6-7 6-4 6-1 7-6.

Teste di serie 

 Henri Leconte (secondo turno)
 Jakob Hlasek (campione)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Andrés Gómez (secondo turno)

 Kevin Curren (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 John Fitzgerald (primo turno)
 David Pate (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1988